Jacques Prévert – poeta e sceneggiatore francese del XX secolo,
18624 Prévert – asteroide della fascia principale